Dugas ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse-Charles Dugas (1858–1924), franko-kanadischer Historiker
 Charles Dugas (1885–1957), französischer Archäologe
 Gaëtan Dugas (1953–1984), franko-kanadischer Steward bei Air Canada und mutmaßlicher HIV-Indexpatient
 Marcel Dugas (1883–1947), franko-kanadischer Schriftsteller
 Nazaire Dugas (1864–1942), kanadischer Architekt
 René Dugas (1897–1957), französischer Ingenieur und Wissenschaftshistoriker

Dugas steht für:
 Dugas (New Brunswick), ein Dorf in New Brunswick, Kanada